Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-3, 4-6, 7-6(6).

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (terzo turno)
 Jana Novotná (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Helena Suková (terzo turno)

 Leila Meskhi (primo turno)
 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Sandra Cecchini (terzo turno)
 Judith Wiesner (primo turno)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Mercedes Paz (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1991